Франк може да се отнася за някое от следните понятия.

 Парични единици
 CFA франк, парична единица на група африкански държави
 белгийски франк, бивша парична единица на Белгия
 бурундийски франк, парична единица на Бурунди
 гвинейски франк, парична единица на Гвинея
 джибутски франк, парична единица на Джибути
 люксембургски франк, бевша парична единица на Люксембург
 конгоански франк, парична единица на Демократична република Конго
 мадагаскарски франк, парична единица на Мадагаскар
 руандийски франк, парична единица на Руанда
 френски франк, бивша парична единица на Франция
 швейцарски франк, парична единица на Швейцария

 Хора
 Франк (име), мъжко лично и фамилно име
 Ане Франк (1929-1945), нидерландска писателка
 Иля Франк (1908-1990), руски физик, носител на Нобелова награда за физика (1958)
 Йоахим Франк (р. 1940), германско-американски биофизик
 Ханс Франк (1900-1946), германски политик
 Цезар Франк (1822-1890), белгийски композитор

 Интернет
 Франк (социална мрежа)

 Други
 Франк (филм)